

Qualificazioni 

Q Qualificato per la finale

Finale

Note 

Tiro ai Giochi della XXIX Olimpiade